Reinfeldt är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2014 bars av 47 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Reinfeldt
 Birgitta Reinfeldt Tunved (född 1941), svensk direktör och konsult
 Filippa Reinfeldt (född 1967), svensk moderat politiker
 Fredrik Reinfeldt (född 1965), svensk moderat politiker, Sveriges statsminister 2006–2014
 Magnus Reinfeldt (född 1969),  svensk skådespelare
 Sonja Reinfeldt (1917–2013), målare, tecknare och textilkonstnär

Se även
 Regeringen Reinfeldt, en svensk regering som satt 2006–2014
 Reinfeld, småstad i Schlewig-Holstein, Tyskland

Källor

Svenska efternamn